NGC 5846 (другие обозначения — UGC 9706, MCG 0-38-25, ZWG 20.61, PGC 53932) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 

 

Эллиптические галактики
5846
Дева (созвездие)